Первая лига 1980/1981 годов () — 41-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1980/1981
Албания
Албания
1980 год в Албании
1981 год в Албании